Катов може бити:

 Катов (Скалица), насељено мјесто у округу Скалица, Трнавски крај, Словачка Република
 Катов (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Катов (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република